Le Poil de la bête est le titre de plusieurs œuvres :
Le Poil de la bête un roman de René-Jean Clot publié en 1951
Le Poil de la bête un film fantastique de Philippe Gagnon sorti en 2010.